Kazan (stad) - een stad in Tatarstan
 Qazan Khan - Qazan Khan ibn Yasaur, heerser van het kanaat van Chagatai
 Qazan (Balkh) - een plaats in Afghanistan
 Qazan (Bamyan) - een plaats in Afghanistan

Zie ook
Kazan (doorverwijspagina)